Кораблі одного типу, також однотипні кораблі або сістершип () — кораблі (судна) одного типу, тобто розроблені за одним проектом, близькі за складом озброєння, технічним засобам, зовнішньому вигляду, облаштуванню, водотоннажністю та термінами побудови. 

У Сполучених Штатах, наприклад, прийнята система, коли типовий військовий корабель з визначеними його основними показниками, затверджується Конгресом, після чого він стає головним судном у його класі, і за цими затвердженими основними показниками будуються наступні кораблі класу, а сам клас отримує назву першого корабля. У російських класифікаційних системах класи в західному розумінні називають «типом» і навпаки. Також деякі британські «класи» за іменами кораблів іменуються «типами» за номерами серій.

У 2006 році Міжнародна морська організація прийняла резолюцію MSC/Circ.1158, яка дала визначення критеріям терміну однотипні кораблі (судна):
 ті, що побудовані на одній корабельні та за одним проєктом;
 відмінності у водотоннажності від головного завантаженого та в повному оснащенні корабля (судна) мають бути у межах від 1 до 2 %, в залежності від довжини судна.

Серед найвідоміших кораблів одного типу є:
 пасажирські лайнери британської компанії White Star Line «Олімпік», «Титанік» та «Британнік»;
 німецькі лінійні кораблі «Тірпіц» і «Бісмарк» типу «Бісмарк»;
 американські лінійні кораблі «Айова», «Нью-Джерсі», «Міссурі», «Вісконсин» типу «Айова»;
 круїзні лайнери компанії Royal Caribbean International Explorer of the Seas, Adventure of the Seas, Mariner of the Seas, Voyager of the Seas та Navigator of the Seas.

Див. також 
 Корабель-мішень
 Теорія корабля
 Ліберті (судно)
 Типи вітрильників
 Плавучий кран
 Допоміжне військове судно

Посилання 
 ОДНОТИПНЫЕ КОРАБЛИ 
 The 'Olympic' Class Ships: Olympic, Titanic, Britannic (Revised Edition)

Примітки 

Класи кораблів та суден
Морська термінологія
Виробництво